Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Aaron Krickstein 6-3, 7-6(4).

Teste di serie

 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Aaron Krickstein (finale)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Shūzō Matsuoka (secondo turno)
 Gary Muller (primo turno)
 Richard Fromberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1991
ATP Tour 1991